Бушевка () — деревня в составе Заходовского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 41 км на северо-запад от Речицы и в 11 км от железнодорожной станции Бабичи, в 91 км от Гомеля.

Гидрография 
На западе находится мелиоративный канал.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Речица.

В деревне 17 жилых дома (2004 год). Планировка складывается из короткой, с широтной ориентацией. Застройка — деревянными дома усадебного типа.

Улицы 
 Колхозная
 Лесная

История 
Основана в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1931 году организован колхоз, работала кузница.

Во время Великой Отечественной войны 18 апреля 1943 года немецкие каратели сожгли живьём в колхозном клубе 80 жителей деревни и 2 жителей деревни Елизаровичи. Жертвы карателей похоронены в могиле жертв фашизма в центре деревни. Деревня была полностью сожжена. На фронтах войны погибли 14 жителей.

В 1959 году деревня находилась в составе колхоза «12 лет Октября» с центром в деревне Васильково.

Население

Численность 
2004 год — 17 дворов, 26 жителей.

Динамика 
 1940 год — 64 двора, 354 жителя.
 1959 год — 169 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 17 дворов, 26 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии
 Список уничтоженных нацистами населённых пунктов Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района